Xenobrochus är ett släkte av armfotingar. Xenobrochus ingår i familjen Dyscoliidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Armfotingar
Xenobrochus